Лево́н Лагвила́ва — грузинский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в конце 1990-х — начале 2000-х годов, известен широкой аудитории по бою со знаменитым российским самбистом Фёдором Емельяненко.

Биография 
Левон Лагвилава родился и провёл детство в Грузинской ССР. В возрасте семи лет по наставлению отца записался в секцию борьбы в городе Сухуми, позже увлёкся восточными единоборствами, в 13-14 лет переключился на карате, в частности практиковал кёкусинкай — удостоился в этом стиле чёрного пояса. Когда в середине 1990-х годов начали набирать популярность смешанные единоборства, был одним из первых, кто записался в открывшуюся секцию в Тбилиси.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в мае 1999 года на турнире InterPride в Харькове, провёл здесь два поединка за один вечер: проиграл соотечественнику Вапчо Барданашвили и выиграл удушающим приёмом у украинца Александра Зайцева. В апреле 2000 года на чемпионате мира по панкратиону в Москве удушающим приёмом сзади взял верх над россиянином Максимом Кониковым. Также встречался с Кониковым на турнире в Минске — на сей раз победил в результате дисквалификации Коникова, нанёсшего запрещённый удар ногой по сопернику, находившемуся на настиле ринга.

Главный бой в профессиональной карьере Левона Лагвилавы состоялся августе 2000 года в Туле, когда под эгидой японской организации Fighting Network Rings в матчевой встрече Россия — Грузия он встретился со знаменитым российским самбистом Фёдором Емельяненко, для которого этот бой был всего лишь вторым в профессиональной карьере. Поединок продлился более семи минут, Емельяненко неоднократно предпринимал попытки болевых приёмов, но Лагвилава каждый раз выходил из создававшихся тяжёлых ситуаций невредимым — в конце концов россиянину всё же удалось провести удушающий приём сзади и одержать тем самым победу. Впоследствии он отмечал в интервью, что, несмотря на проигрыш, поединок с Фёдором всё же сыграл положительную роль в его жизни: «Кто бы ни спрашивал о моих выигрышах, победах, все интересуются только этим боем. Насколько я знаю, его больше миллиона человек посмотрело. Фёдор стал таким знаменитым, что и меня поднял своей знаменитостью. А то, что я проиграл — а кто ему не проигрывал?».

Впоследствии в течение некоторого времени состоял в сборной России по смешанным единоборствам, возглавляемой известным актёром Александром Иншаковым, участвовал в турнирах международного значения. Осенью 2000 года отметился поединком с эксцентричным российским бойцом Вячеславом Дациком, тот вёл себя на ринге крайне неадекватно и в итоге был нокаутирован.

Прожив в Москве около года, вернулся в Грузию, а затем долго путешествовал по Европе: выступал в Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции. Из-за травмы, связанной с шейными позвонками, вынужден был завершить спортивную карьеру. В настоящее время работает начальником службы безопасности в ночном клубе во Франции.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
| 
| align=center | 1–3
|  Фёдор Емельяненко
| Болевой приём (удушение сзади)
| Rings - Russia vs. Georgia
| 
| align=center | 1
| align=center | 7:24
|  Тула, Тульская область, Россия
|
|-
| 
| align=center | 1–2
|  Максим Коников
| Болевой приём (удушение сзади)
| IAFC - Pankration World Championship 2000, 1 день
| 
| align=center | 1
| align=center | 0:58
|  Москва, Россия
|
|-
| 
| align=center | 1–1
|  Александр Зайцев
| Болевой приём (удушение)
| InterPride 1999 - Heavyweight Final
| 
| align=center | N/A
| align=center | N/A
|  Харьков, Харьковская область, Украина
|
|-
| 
| align=center | 0–1
|  Вепчо Барданашвили
| N/A
| InterPride 1999 - Heavyweight Final
| 
| align=center | N/A
| align=center | N/A
|  Харьков, Харьковская область, Украина
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Грузии
Панкратион